Campoli steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde San Casciano in Val di Pesa, Provinz Florenz, Italien
 Chris Campoli (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler